Чемпіонат Швейцарії з хокею 1952 — 41-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій 2-ий титул здобув ЕХК «Ароза».

Груповий етап

Група 1 
05.12.1951 Грассгоппер-Клуб — Цюрих СК 3-3 (1-0,0-2,2-1)
08.12.1951 Цюрих СК - ЕХК «Ароза» 2-8 (1-2,0-2,1-4)
09.12.1951 ХК «Давос» - Грассгоппер-Клуб 5-5 (3-1,1-2,1-2)
12.12.1951 ХК «Давос» - ЕХК «Ароза» 5-6 (1-3,2-0,2-3)
12.12.1951 Цюрих СК - Грассгоппер-Клуб 5-2 (1-0,2-1,2-1)
16.12.1951 ХК «Давос» - Цюрих СК 0-3
16.12.1951 Грассгоппер-Клуб - ЕХК «Ароза» 2-7 (1-2,1-2,0-3)
19.12.1951 ЕХК «Ароза» - ХК «Давос» 7-6
23.12.1951 Цюрих СК - ХК «Давос» 1-8 (1-3,0-3,0-2)
2?.12.1951 ЕХК «Ароза» - Цюрих СК 4-0
2?.12.1951 Грассгоппер-Клуб - ХК «Давос» 5-5
30.12.1951 ЕХК «Ароза» - Грассгоппер-Клуб 4-3 (1-0,2-2,1-1)

Група 2 
02.12.1951 ХК «Лозанна» - Базель Ротвайс 3-1 (2-1,0-0,1-0)
06.12.1951 СК «Берн» - ХК «Лозанна» 5-2 (1-2,1-0,3-0)
08.12.1951 Базель Ротвайс - СК «Берн» 2-1 (0-1,1-0,1-0)
09.12.1951 ХК «Янг Спрінтерс» - ХК «Лозанна» 7-2 (2-2,4-0,1-0)
11.12.1951 ХК «Лозанна» - ХК «Янг Спрінтерс» 3-2 (1-1,1-0,1-1)
15.12.1951 СК «Берн» - Базель Ротвайс 3-5 (0-2,1-2,2-1)
19.12.1951 СК «Берн» - ХК «Янг Спрінтерс» 1-3 (0-2,0-0,1-1)
22.12.1951 ХК «Лозанна» - СК «Берн» 4-5 (1-3,3-1,0-1)
23.12.1951 ХК «Янг Спрінтерс» - Базель Ротвайс 2-7 (0-0,0-4,2-3)
26.12.1951 Базель Ротвайс - ХК «Лозанна» 4-3
27.12.1951 ХК «Янг Спрінтерс» - СК «Берн» 3-1 (1-1,1-0,1-0)
30.12.1951 Базель Ротвайс - ХК «Янг Спрінтерс» 5-4 (2-2,0-1,3-1)

Фінальний раунд 
08.12.1951 Цюрих СК - ЕХК «Ароза» 2-8
23.12.1951 ХК «Янг Спрінтерс» - Базель Ротвайс
2?.12.1951 ЕХК «Ароза» - Цюрих СК 4-0
30.12.1951 Базель Ротвайс - ХК «Янг Спрінтерс»
06.01.1952 ХК «Янг Спрінтерс» - Цюрих СК 2-9 (1-6,1-0,0-3)
06.01.1952 ЕХК «Ароза» - Базель Ротвайс 4-1
08.01.1952 Цюрих СК - ХК «Янг Спрінтерс» 4-4 (3-1,0-3,1-0)
08.01.1952 Базель Ротвайс - ЕХК «Ароза» 3-4 (2-1,1-1,0-2)
20.01.1952 ЕХК «Ароза» - ХК «Янг Спрінтерс» 7-0 (2-0,1-0,4-0)
20.01.1952 Цюрих СК - Базель Ротвайс 1-7 (0-4,1-2,0-1)
27.01.1952 Базель Ротвайс - Цюрих СК 1-4 (1-2,0-1,0-1)
27.01.1952 ХК «Янг Спрінтерс» - ЕХК «Ароза» 0-10 (0-4,0-2,0-4)

Втішний турнір 
09.12.1951 ХК «Давос» - Грассгоппер-Клуб 5-5
19.12.1951 СК «Берн» - ХК «Лозанна» 1-3
2?.12.1951 Грассгоппер-Клуб - ХК «Давос» 5-5
27.12.1951 ХК «Лозанна» - СК «Берн» 3-1
06.01.1952 ХК «Давос» - СК «Берн» 6-8
06.01.1952 ХК «Лозанна» - Грассгоппер-Клуб 6-5 (1-1,4-2,1-2)
18.01.1952 Грассгоппер-Клуб - ХК «Лозанна» 2-4 (0-2,1-0,1-2)
20.01.1952 ХК «Давос» - ХК «Лозанна» 1-1
20.01.1952 СК «Берн» - Грассгоппер-Клуб 2-3
25.01.1952 СК «Берн» - ХК «Давос» 7-3 (1-0,4-0,2-3)
27.01.1952 Грассгоппер-Клуб - СК «Берн» 8-3 (3-0,5-2,0-1)
27.01.1952 ХК «Лозанна» - ХК «Давос» 3-3 (3-0,0-1,0-2)

Перехідний матч 
ХК «Давос» — ХК Ла Шо-де-Фон 13:3

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія